Caty McNally e Iga Świątek erano le campionesse in carica ma non hanno preso parte a questa edizione.

Chloe Beck e Emma Navarro hanno conquistato il titolo battendo in finale Alina Charaeva e Anastasia Tikhonova con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Natsumi Kawaguchi /  Diane Parry (semifinale)
  Joanna Garland /  María Camila Osorio Serrano (secondo turno, ritirate)
  Elizabeth Mandlik /  Alexa Noel (primo turno)
  Alina Charaeva /  Anastasia Tikhonova (finale)

  Hurricane Tyra Black /  Lea Ma (quarti di finale)
  Kamilla Bartone /  Oksana Selekhmeteva (quarti di finale)
  Adrienn Nagy /  Park So-hyun (semifinale)
  Mélodie Collard /  Leylah Annie Fernandez (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019